Революція гідності:
 Революція гідності — події в суспільному та політичному житті України в період з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року.
 Революція гідності (монета) — пам'ятна монета номіналом 5 гривень Національного банку України, присвячена учасникам Революції гідності.